L'hypnose est un état particulier de conscience, acquis par suggestion.

Littérature 
 Hypnose () est un roman de Joe Haldeman.
 Hypnose est le second tome de la série de bande dessinée Le Territoire.

Films 
 Hypnose () est un film américain réalisé par George Archainbaud en 1932.
 Hypnose () est un film italien réalisé par Paolo Bianchini en 1967.
 Hypnose () est un film réalisé par David Koepp en 2000.
 Hypnose () est film dano-finlandais réalisé par Arto Halonen en 2018.
Homonymie de titre